Groneberg ist der Familienname folgender Personen: 

 Brigitte Groneberg (* 1945), deutsche Altorientalistin und Universitätsprofessorin an der Universität Göttingen
 David Groneberg (* 1973), deutscher Arbeits- und Umweltmediziner
 Gabriele Groneberg (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Kroneberg